Японская соккер-лига 1985/1986 Дивизион 1 — 21-й сезон высшего дивизиона Японская соккер-лига Дивизион 1.

Турнирная таблица

Символическая сборная
Мацуи, Киётака
Окада, Такэси
Канэко, Хисаси
Като, Хисаси
Кацуя, Тосинобу
Мияути, Сатоси
Нисино, Акира
Кимура, Кадзуси
Ёсида, Хироси
Нагаи, Ёсикадзу
Асаока, Томоясу

См. также
Вторая японская футбольная лига 1985/1986

Ссылки
RSSSF 

Япония
Япония
1985
Спорт в Японии в 1985 году
Спорт в Японии в 1986 году